,  (перевёрнутая P) — буква расширенной латиницы. Использовалась в некоторых сиуанских языках, в основном Джеймсом Оуэном Дорси в XIX веке. Также использовалась в фонологии ревю Anthropos.

Использование 
Джеймс Оуэн Дорси использовал  в своих опубликованных работах для обозначения звука , который присутствует в трёх языках дегиха: омаха-понка, квапау и канса. Он также использует его в языке осейдж для обозначения звука , так как  отсутствует в этом языке.

В фонологии ревю Anthropos обозначала губно-губной щёлкающий согласный .

См. также 
 Список латинских букв
 Перевёрнутая K
 Перевёрнутая T
 Перевёрнутая S
 Губно-губной щелчок (буква)

Примечания

Литература 
  ( archive.org и unl.edu)
  (gutenberg.org и gallica.bnf.fr)
  (archive.org и unl.edu)